Donahey ist der Familienname folgender Personen:

 A. Victor Donahey (1873–1946), US-amerikanischer Politiker
 Gertrude Walton Donahey (1908–2004), US-amerikanische Politikerin
 John W. Donahey (1905–1967), US-amerikanischer Politiker